Rio Casca kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Casca (ort), Minas Gerais, 
 Rio Casca (vattendrag), Minas Gerais, 
 Rio Casca (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar